SremmLife es el álbum debut de estudio del dúo de hip hop estadounidense Rae Sremmurd. Fue lanzado el 6 de enero de 2015, por EarDrummers Entertainment e Interscope Records.

Comercialización 
Vendió 34.000 copias en su primera semana, con el resto de su unidad de contar reflejando la actividad de streaming y ventas de pista. En su segunda semana, el álbum se redujo al número 17 con 23.000 unidades, incluyendo un adicional de 11.000 copias vendidas.

Lista de canciones

Referencias 

Álbumes de 2015
Álbumes de hip hop